Sumatra Utara (deutsch Nordsumatra) ist eine indonesische Provinz auf der Insel Sumatra.

Geographie 
Die Provinz liegt im Nordteil der Insel Sumatra und grenzt im Nordwesten und Westen an die Provinz Aceh (370 km), im Osten an die Provinz Riau (325 km) und im Südosten auf 235 km an die Provinz Sumatera Barat (Westsumatra). Die Straße von Malakka bildet im Nordosten die Grenze, im Südwesten der Indische Ozean.

Der größere Teil der Oberfläche wird vom Barisangebirge eingenommen, das die Insel durchzieht. Vulkanische Formationen prägen die Oberfläche. Der Tobasee ist mit etwa 1100 Quadratkilometer der größte See Indonesiens und entstand durch einen gewaltigen Vulkanausbruch vor rund 74.000 Jahren. In ihm liegt die Halbinsel Samosir, die ein eigenes Subdistrikt (Kecamatan) bildet. Entlang der westlichen und östlichen Küsten verlaufen Küstenebenen, die teilweise sumpfig sind. Zur Provinz gehören 232 Inseln, darunter der Nias-Archipel mit der Hauptinsel Nias sowie den Hinako-Inseln.

Es gibt eine Vielzahl an Flüssen: Wampu, Besistang, Lepan, Belawan, Padang, Ular, Silau, Asahan, Barumun, Bilah, Kualuh, Batang Gadis, Batang Toru, Bah Bolon, Martebing und Deli. Sechs Berge sind über 2000 Meter hoch, der höchste ist Sibuatan (2457 m).

Im Jahr 2019 wurden innerhalb der Provinz 528 Erdbeben registriert.

Verwaltungsgliederung 
Sumatra Utara besteht aus folgenden 25 Kabupaten (Regierungsbezirken) und 8 Kota (Städten):

Quelle: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019
(Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019): Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen vom 1. Halbjahr 2019.

Bevölkerung 
Sumatra Utara ist die bevölkerungsreichste Provinz Sumatras. Neben Malaien lebt im Gebirge auch das Volk der Batak, das sich durch Tradition (Adat) und seinen christlichen Glauben von der muslimischen Mehrheitsbevölkerung unterscheidet. Etwa 30 % der Bevölkerung in Nordsumatra sind mittlerweile Christen, wobei Batak davon die Mehrheit ausmachen.

Die Anteile der ethnischen Gruppen: Batak (42 %; Batak Toba, Mandailing, Dairi, Karo), Javaner (33 %), Niasser (6 %), Malaien (5 %), Minangkabau (3 %).

Die Anteile der Religionen: Islam (65,5 %), Christentum (31,5 %), Buddhismus (2,8 %), Hinduismus (0,2 %)

In den Städten finden sich Zuwanderer aus Java, daneben Chinesen und Inder. Die Provinzhauptstadt ist Medan, die größte Stadt Sumatras. Weitere wichtige Städte sind Pematang Siantar und Sibolga.

Wirtschaft 
Die Wirtschaft der Provinz ist vorwiegend landwirtschaftlich geprägt, in großem Ausmaß erzeugt werden unter anderem Tabak, Palmöl, Tee und Kautschuk. Die großräumige Plantagenwirtschaft hat negative Auswirkungen auf die Umwelt: Rodungen und der damit einhergehende Verlust des Lebensraums für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten sind die Folge. Eine wichtige wirtschaftliche Rolle hat auch der Fremdenverkehr. Die bekanntesten Ziele sind das Orang-Utan-Center im Nationalpark Gunung Leuser und der Tobasee.

Geschichte 
Die Region stand lange im Schatten des vordem mächtigen Sultanats von Aceh, von wo aus sie im 15. Jahrhundert islamisiert wurde. Mit der Inbesitznahme Sumatras durch die Niederländer 1825 und mit dem Aufbau der Plantagenwirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts begann ein wirtschaftlicher Aufschwung. Im Zweiten Weltkrieg war die Insel japanisch besetzt. Mit der Unabhängigkeit Indonesiens 1949 wurde Sumatra Utara zur Provinz, die ihrerseits inzwischen in 25 Regierungsbezirke (Kabupaten) und acht der Provinz direkt unterstellte Städte (Kota) unterteilt ist.

Literatur 
 Sumatera Utara Dalam Angka (North Sumatra Province in Figures) 2020, Badan Pusan Statistik Provinsi Sumatera Utara (E-Book, indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Indonesische Provinz
Sumatra